Erich Pätzold ist der Name folgender Personen:

* Erich Pätzold (Rennfahrer), deutscher Motorradrennfahrer 
 Erich Pätzold (Politiker) (* 1930), deutscher Politiker (SPD)